Saurida är ett släkte av fiskar. Saurida ingår i familjen Synodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Saurida